

Geografia
Spezzano Albanese – comune italiano della provincia di Cosenza
Spezzano della Sila – comune italiano della stessa provincia di Cosenza
Spezzano Piccolo – comune soppresso della provincia di Cosenza, frazione di Casali del Manco
Spezzano – frazione di Fiorano Modenese in provincia di Modena

Persone
Francesco Spezzano (1903-1976) – avvocato e politico italiano